Bartussek ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Bartussek (* 1940), österreichischer Psychologe und Hochschullehrer
 Ingo Bartussek (* 1957), deutscher Fotograf
 Walter Samuel Bartussek (* 1950), österreichischer Pantomime

Siehe auch:
 Bartuschek